Милош Крстич (; 7 марта 1987, Сврлиг) — сербский футболист, полузащитник клуба «Рад».

Карьера 
Начинал карьеру в академии «Партизана». В 2005 году Крстич попал на просмотр в «Челси», но англичане не стали подписывать контракт с игроком. На взрослом уровне он дебютировал в футбольном клубе «Рад», а затем перешёл в «Олимпик», за основной состав которого не сыграл ни одного матча. В 2008 году он был отдан в короткую аренду клубу Лиги 2 «Аяччо», где провёл 7 матчей.

В 2009 году Крстич возвращается в Сербию и подписывает контракт с ОФК. Здесь он стал ключевым игроком и помог команде завершить сезон 2009/10 на высокой строчке в таблице. В 2011 году Милош был близок к переходу в «Црвену звезду».

25 января 2012 года подписал контракт с сербской «Ягодиной» сроком на 2 года. Он забил 7 голов в 15 матчах за этот клуб Но вскоре Крстич уехал в Корею и стал играть за местные клубы.

29 июня 2012 Крстич перешёл в швейцарский «Тун». Перед началом сезона он сломал берцовую кость и восстановился только к зиме. После нескольких лет, в течение которых Милош поиграл в ряде клубах, в 2016 году Крстич вернулся в «Рад».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Олимпик»
 Профиль на сайте Sky Sports
 Профиль на сайте Reuters
 Статистика выступлений на Utakmica.rs

Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Неа Саламина»
Игроки ФК «Диошдьёр»
Футболисты Сербии